Achtenhagen ist der Familienname folgender Personen:

August Achtenhagen (1865–1938), deutscher Maler und Porzellanmaler
Frank Achtenhagen (* 1939), deutscher Wirtschaftspädagoge und Hochschullehrer